(Nicholas) "Nick" (Hugh) Minchin (* 1953, Sydney), est un homme politique australien
 (Timothy) "Tim" (David) Minchin (* 1975, Northampton), un auteur, comédien et musicien australien

 John Minchin Lloyd (1835/6  1892), un ancien policier de Washington D.C.